Tweegevecht, een gewelddadig treffen tussen twee personen
 Duel (film), een film van Steven Spielberg
 Duel (novelle), een novelle van Joost Zwagerman
 Duel (Propaganda), een single van de Duitse band Propaganda
 Duel (roman), een roman van Eddy van Vliet
 Duel (televisieprogramma), een Vlaams televisieprogramma